Бениса (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Марина-Альта. Занимает площадь 69,71 км². Население — 13369 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Página oficial del Ayuntamiento de Benisa 
 Índice estadístico de Benisa.
 Página turística de Benisa 
 Costamediterranea.com — Información turísitica sobre Benisa
 Grupo de gente de Benisa e información municipal
 Web de turismo de Benisa en la Comunidad Valenciana
 Web de las Fiestas del barrio San Antonio de Benissa

Муниципалитеты Аликанте